Palitzsch peut désigner :

Patronyme 

 Gerhard Palitzsch (1913-1944), sous-officier SS allemand ;
 Hans Heinrich Palitzsch (1912-2005), peintre allemand ;
 Johann Georg Palitzsch (1723-1788), astronome allemand.

Astronomie 
 (11970) Palitzsch, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.